Rarkojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rarkojaure (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (19 ha)
Rarkojaure (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (20 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn